„De Ruyter” – nazwa szeregu okrętów Koninklijke Marine, na cześć holenderskiego admirała Michiela de Ruytera:
 „De Ruyter” – 54-działowa fregata z lat 50. XIX wieku, przebudowana w 1863 roku na okręt pancerny
 „De Ruyter” – nieopancerzony krążownik typu Atjeh z lat 80. XIX wieku
 „De Ruyter” – pancernik obrony wybrzeża typu Koningin Regentes z początku XX wieku
 „De Ruyter” – niszczyciel typu Admiralen z okresu międzywojennego, w 1934 roku przemianowany na „Van Ghent”
 „De Ruyter” – krążownik lekki z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „De Ruyter” (C801) – krążownik lekki typu De Zeven Provinciën, ex-„De Zeven Provinciën”, w służbie w latach 1953-1972, sprzedany Peru, gdzie służył jako BAP „Almirante Grau” w latach 1973–2017
 „De Ruyter” (F801) – fregata rakietowa typu Tromp z lat 70. XX wieku
 „De Ruyter” (F804) – fregata rakietowa typu De Zeven Provinciën z początku XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy holenderskich okrętów